Изабелла () — деревня в волости Хийумаа уезда Хийумаа, Эстония.   

До реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Хийу (упразднена). До 2013 года была в составе волости Кыргесааре (упразднена).

География 
Расположена в северной части острова Хийумаа. Расстояние до уездного и волостного центра — города Кярдла — 12 километров. Высота над уровнем моря — 14 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 32 человека, из них 31 (96,9 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Изабелла:

История 
Поселение здесь существовало уже в 16-ом столетии. Сохранился документ 1565 года, в котором встречается название Isapalo by; на картах 17-ого столетия указан Isapõld. В письменных источниках 1688 года упоминается Isapell, Isapolo, 1798 года — Issapallo M., 1914 года — Issapöld.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, обозначено Ф.Изабелинь.

Деревня находилась под властью мыз Кыргессааре и Лаука. В 18-ом столетии местечко сделали скотоводческой мызой (в 1798 году ) рыцарской мызы Кыргессааре. К настоящему времени все её постройки полностью разрушены, на месте господского дома растут древние деревья.

В деревне находится охраняемый государством каменный могильник «Тондиские руины» (Tondi taskuvare), относящийся к концу I тысячелетия до Рождества Христова и к настоящему времени покрытый множеством больших валунов. Согласно местной легенде, Ванапаган собирался побить Лейгера (это главный герой легенд Хийумаа, силач и великан) и набрал полные карманы камней, но трижды пропел петух, карманы порвались и камни высыпались именно в этом месте.

Инфраструктура 
Через деревню с севера на юг проходит дорога Кыргессааре—Хюти—Пуски.

Происхождение топонима 
C названием деревни связано странное преобразование. Если эстонец обычно адаптирует иностранные топонимы к своему языку, то здесь оригинал (Isopõllu [исопыллу], по-русски нечто вроде «отцовская земля») изменился до неузнаваемости и теперь напоминает иностранное женское имя.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Хийумаа